Kogelnik als Familienname:
Kiki Kogelnik (1935–1997), österreichische Künstlerin
Herwig Kogelnik (* 1932), österreichisch-US-amerikanischer Physiker

Kogelnik als geografischer Name:
(frühere) deutsche Version des Flussnamens Kohylnyk in Bessarabien